Le nom de « soulèvement slovaque » peut faire référence à :
 le , campagnes de volontaires slovaques contre la domination des Magyars (c'est-à-dire des Hongrois ethniques) en Haute-Hongrie (actuelle Slovaquie) lors des révolutions de 1848-49 dans la Monarchie des Habsbourg. 
 le soulèvement national slovaque, insurrection armée organisée par le mouvement de résistance slovaque en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie